NHO kan syfta på: 

 NHO – Norges största intresseorganisation för företag, se Næringslivets Hovedorganisasjon
 N.H.O. – ett album med Nyckelharporkestern